Amore a prima vista – sentimento
 Amore a prima vista – film del 1958 diretto da Franco Rossi
 Only You - Amore a prima vista (Only You) – film del 1994 diretto da Norman Jewison
 Amore a prima vista – film del 1999 diretto da Vincenzo Salemme
 Amore a prima vista (A Sword to the Heart) – romanzo di Barbara Cartland del 1975

Pagine correlate 
 Love at First Sight
 At First Sight